Die Volleyball-Saison 2015/16 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 4. November 2015 und endet mit den Finalspielen am 29. März und 2. April 2016. Im Endspiel setzten sich die Berlin Recycling Volleys mit zwei Siegen gegen das russische Team ZSK Gazprom-Ugra Surgut durch und gewannen als erste deutsche Männermannschaft diesen Wettbewerb. Surgut hatte im Halbfinale den Titelverteidiger VK Dynamo Moskau besiegt.

Teilnehmer

Modus 
Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale spielten die Mannschaften im K.-o.-System. In jeder Runde gab es Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten Runde spielten im Challenge Cup weiter. Die vier Sieger des Viertelfinales spielten zusammen mit den Gruppendritten aus der Champions League eine „Challenge Round“. Die Sieger dieser Runde qualifizierten sich für das Halbfinale.

Spielplan

Erste Runde bis Viertelfinale

Challenge Round bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2015 Manner
Volleyballsaison 2015/16
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften